La Zona metropolitana de Uruapan es resultado de la conurbación del municipio de Uruapan y el municipio de Nuevo Parangaricutiro. Tiene una población de 386,767 habitantes según el censo de 2020.

Referencias